

Сьверже — село в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Сьверже — село в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Сьверже — село в гміні Старий Люботинь Островського повіту Мазовецького воєводства